Els Orriols, barri de la ciutat de València
 Orriols (Bàscara), localitat de l'alt empordà vinculat administrativament al municipi de Bàscara
 Orriols (Navès)
 Parc Municipal d'Orriols, parc públic de València situat al nord de la ciutat, al barri d'Orriols i a prop del de Sant Llorenç
 Maria Dolors Orriols i Monset (Vic, 1914 – Barcelona, 2008), escriptora catalana
 Esteve Orriols i Sendra (Vilanova i la Geltrú, Garraf, 1953), advocat i polític català
 Francesc Orriols, doctor en teologia i paborde de Castellterçol
 Francesc Orriols i Basany, regidor del segon ajuntament republicà a Manresa (1934)
 Josep Orriols i Pons (Barcelona, ? – 1936), ceramista modernista
 Maria Lluïsa Orriols i Vidal (Vilanova i la Geltrú, 1946 - 2011), historiadora local, especialista en història medieval i arxivera